Roeck ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Roeck (* 1953), deutscher Historiker
 Hermann Friedrich Roeck (1764–1829), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Hermann Heinrich Roeck (1731–1797), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Julius von Roeck (1818–1884), Bürgermeister der Stadt Memmingen
 Karl Ludwig Roeck (1790–1869), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Ludwig Philipp Roeck (1697–1768), Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Röck
 Rökk